Wanders est le nom porté par l'astéroïde (10428) Wanders. C'est aussi un nom de famille notamment porté par :
 Julien Wanders (1996-), athlète franco-suisse.
 Marcel Wanders (1963-), designer néerlandais.